Пили́пченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Пилипченко Данило Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пилипченко Дмитро Олексійович — Герой Радянського Союзу (посмертно).
 Пилипченко Павло Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.